Agonopsis är ett släkte av fiskar. Agonopsis ingår i familjen pansarsimpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsimpor
Agonopsis